Deze hits stonden in 2017 op nummer 1 in Estland.

Muziek in 2017
Estland in 2017